«Проблеми археології Подніпров'я» — збірник наукових праць

 Рік заснування: 1977
 Проблематика: археологічні дослідження у Придніпровському регіоні
 ISSN: 966-5551-049-5
 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3055 від 10.02.1998
 Галузь науки: історичні науки
 Періодичність: 1 раз на рік
 Мова видання: українська, російська
 Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 Головний редактор: Ковальова Ірина Федорівна, доктор історичних наук
 Заступник головного редактора: Маріна З. П., кандидат історичних наук
 Відповідальний секретар: Шалобудов В. М.
 Члени редколегії: Болебрух А. Г., д-р іст. наук; Отрощенко В. В., д-р іст. наук; Пряхін А. Д., д-р іст. наук; Ромашко В. А., канд. іст. наук; Шрамко Б. А., д-р іст. наук
 Адреса редакції: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, к. 508, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Посилання 
 НБУ
 НБУ Архів номерів

Наукові журнали України
Щорічні журнали
Археологічні видання України
Українськомовні наукові журнали
Наддніпрянщина